Jméno a příjmení Anna Brożek má více známých nositelek:

 Anna Brożek (filosofka) (* 1980) – polská filosofka
 Anna Brożek (sportovní lezkyně) (* 1995) – polská sportovní lezkyně